Zanardi ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Zanardi (* 1966), italienischer Automobilrennfahrer und Handbiker
 Giorgio Zanardi (1940–2014), italienischer Unternehmer
 Silvia Zanardi (* 2000), italienische Radsportlerin